Prétot-la-Taille, Seine-Maritime, voormalige gemeente
 Prétot-Sainte-Suzanne, Manche
 Prétot-Vicquemare, Seine-Maritime